Dies ist eine Liste von Sternen im  Sternbild Antlia.

Quellen 
VizieR

Sternbild Luftpumpe